Дедок — фамилия. Известные носители:
 Дедок, Николай Александрович (род. 1988) — белорусский общественно-политический деятель анархических взглядов, блогер, журналист, политзаключённый.
 Дедок, Яков Терентьевич (Дидок; 1925—1953) — участник Великой отечественной войны, гвардии рядовой, Герой Советского Союза.